Гатенберг има више значења:
 Гатенберг (Њу Џерзи)
 Гатенберг (Ајова)